La gara del salto in lungo femminile si tenne il 27 ed il 28 giugno.

Risultati

Qualificazione 
In finale chi supera i 6,65 m o rientra tra i primi 12.

Finale 

Campionati europei di atletica leggera 2012
Salto in lungo ai campionati europei di atletica leggera